Laternenträger ist der deutsche Trivialname für verschiedene Tiergruppen:

 Laternenträger (Stachelflosser), eine Familie (Anomalopidae) der Stachelflosser
 Schlusslichtsalmler (Hemigrammus ocellifer), eine Art der Echten Salmler
 Fulgoridae, eine Familie der Spitzkopfzikaden
 Dictyopharidae, eine Familie der Spitzkopfzikaden
 Europäischer Laternenträger (Dictyophara europaea), eine Art der Dictyopharidae
 Fulgora laternaria, eine Art der Fulgoridae

Auch:
 Der Laternenträger, österreichische Sonnabend-Zeitung, Wien 1848